Клаус Клаффенбёк (; род. 24 июля 1968, Пойербах, Австрия) — австрийский мотогонщик, чемпион мира по шоссейно-кольцевым гонкам в классе мотоциклов с колясками 2001 года.

Спортивная карьера 

Клаус Клаффенбёк начал спортивную карьеру с выступлений в скибобе, но уже в 1989 году впервые стартовал в мотогонках с колясками и в том же году дебютировал на Чемпионате мира. В 1992-м пришёл первый серьёзный успех — Клаффенбёк и его пассажир Кристиан Парцер стали бронзовыми призёрами Чемпионата мира, хотя не одержали при этом ни одной победы (но поднялись на подиум в 5 из 7 гонках). Первая победа пришла к Клаффенбёку и Парцеру лишь в 1997 году, когда Чемпионат стал отдельной гоночной серией в статусе Кубка мира.

К 2001 году послужной список Клаффенбёка и Парцера насчитывал 3 вице-чемпионских титула и 3 бронзы ЧМ, а также  9 побед в гонках. В 2001 году дуэт завоевал долгожданный чемпионский титул, опередив Стива Уэбстера и Стива Эбботта. После этого Клаффенбёк ещё дважды попадал в число призёров Чемпионата мира.

Завершив карьеру в мотогонках с колясками Клаффенбёк сосредоточился на участии в престижной ежегодной гонке Isle of Man TT и в итоге выигрывал её трижды (дважды в 2010 году и один раз в 2011-м).

Помимо того, он основал гоночную команду Team Klaffi. С 2003 года команда выступала в Чемпионате мира по суперспорту, а в 2005 и 2006 году — в Чемпионате мира по супербайку. Наиболее успешным годом для команды в суперспорте стал 2004-й, когда Себастьян Шарпентье 5 раз поднимался на подиум и занял в итоговом зачёте 4-е место. В супербайке уже в 2005-м году Макс Нойкирхер поднялся на подиум, а в 2006-м Алекс Барруш прекрасно провёл сезон, выиграв гонку в Италии и заняв 6-е место в общем зачёте. Тем не менее, Клаффенбёк не сумел найти финансирование на сезон 2007 года и упразднил команду.

После окончания карьеры 

После окончания карьеры Клаус Клаффенбёк поселился на острове Мэн, организовал туристическую компанию и проводит в том числе авторские туры по мотосореваниям.

Эпизодически Клаффенбёк выступает в локальных автогонках в Австрии, в классе туринг.

В 2001 году в честь победы Клаффенбёка в Чемпионате мира в его родном Пойербахе в его честь назвали улицу города.

Результаты выступлений в Чемпионате мира по шоссейно-кольцевым гонкам на мотоциклах с колясками

Результаты выступлений на гонке Isle of Man TT

Ссылки 
 Клаус Клаффенбёк на Facebook
 Клаус Клаффенбёк в Instagram

Примечания 

 Персоналии по алфавиту
 Спортсмены по алфавиту
 Мотогонщики по алфавиту
 Мотогонщики Австрии